La Roche-Posay, puede hacer referencia a:

 La Roche-Posay comuna francesa. 
 La Roche-Posay productos de belleza de L'Oréal